В Военно-воздушных силах РККА существовало два 191-х истребительных авиационных полка:

 191-й истребительный авиационный полк
 191-й истребительный авиационный полк (1950)

История переименований 
 191-й истребительный авиационный полк сформирован в Ленинградском военном округе (аэр. Касимово) в составе 54 истребительной авиадивизии ВВС ЛВО на самолётах И-16. 31 мая 1948 года переформирован во 2-й учебно-тренировочный авиационный полк 2-го Учебно-тренировочного Центра ЛВО. В июле 1951 года расформирован.

 191-й истребительный авиационный полк (1950) создан в 1950 году на аэродроме Ефремов Тульской области в системе ПВО. Вошёл в состав ВВС и ПВО России. Расформирован в 1998 году.